Тархановское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тархановское сельское поселение — в Ичалковском районе Республики Мордовия.
 Тархановское сельское поселение — в Темниковском районе Республики Мордовия.